Чемпіонат Швейцарії з хокею 1937 — 27-й чемпіонат Швейцарії з хокею, вдесяте чемпіоном став ХК «Давос».

Схід

Центр

Захід

Фінальний раунд

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія